Luis María de Constantinopla Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, XVI duque de Medinaceli (Madrid, 20 de marzo de 1851-Las Navas del Marqués, 14 de mayo de 1879), fue un aristócrata español jefe de la casa de Medinaceli y diez veces grande de España.

Biografía 
Nacido en Madrid el 20 de marzo de 1851, sus padres fueron Luis Tomás Fernández de Córdoba y Ponce de León, XV duque de Medinaceli, y Ángela Pérez de Barradas y Bernuy. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de San Sebastián de Madrid.

Como heredero de los ducado de Medinaceli, su padre le cedió los títulos tradicionales de marqués de Cogolludo y de Montalbán, además de conde de Osona. Posteriormente, tras la muerte de su primo Antonio María en 1853, se le cedió el marquesado de Villalba como heredero de su tío el duque de Feria.

En 1873, su padre falleció repentinamente en París y él, con veintidós años, heredó el ducado de Medinaceli y otros 32 títulos nobiliarios.

En 1875, contrajo matrimonio con María Luisa Fitz-James Stuart y Portocarrero, IX duquesa de Montoro, heredera menor del duque de Alba y sobrina de la emperatriz de los franceses. Sin embargo, la duquesa falleció al año siguiente sin dejar descendencia y el duque volvió a contraer matrimonio en 1878 con Casilda de Salabert y Arteaga, VII condesa de Ofalia, hija del marqués de la Torrecilla. La pareja tuvo un único hijo, Luis Jesús, quien fue padre de la última Fernández de Córdoba que ostentó el ducado de Medinaceli.

El duque falleció el 14 de mayo de 1879 víctima de un confuso accidente de caza en el municipio abulense de Las Navas del Marqués. La explicación oficial fue que cayó accidentalmente sobre su escopeta; sin embargo, corrió la versión de un suicidio. Su muerte trajo consigo un sinnúmero de dificultades legales, ya que falleció intestado y con su viuda embarazada. Fue enterrado en el Hospital de Tavera en Toledo.

Su viuda, quien después heredaría el ducado de Ciudad Real, volvió a casarse con el político Mariano Fernández de Henestrosa, I duque de Santo Mauro, con quien tuvo a Rafael y Casilda Fernández de Henestrosa. De otro lado, su madre, una de las damas más prominentes de la corte, fue creada duquesa de Denia y Tarifa y también contraería nuevas nupcias con el político Luis de León y Cataumber.

Títulos nobiliarios

Tratamientos 
 20 de marzo de 1851-12 de diciembre de 1851: Señor Don Luis María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas
 12 de diciembre de 1851-23 de enero de 1853: El Excelentísimo Señor Don Luis María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, marqués de Cogolludo
 23 de enero de 1853-6 de enero de 1873: El Excelentísimo Señor Don Luis María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, marqués de Cogolludo y de Villalba
 6 de enero de 1873-14 de marzo de 1879: El Excelentísimo Señor Don Luis María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, duque de Medinaceli

Lista de títulos 
 XVI duque de Medinaceli, GEPC
 XVI duque de Feria, GE
 XVIII duque de Cardona, GEPC
 XVII duque de Segorbe, GEPC
 XIV duque de Alcalá de los Gazules, GE
 XIII duque de Camiña, GE
 VI duque de Santisteban del Puerto, GE
 XV marqués de Priego, GEPC
 XVII marqués de Denia, GEPC
 XII marqués de Aytona, GE
 XIV marqués de Cogolludo
 XIII marqués de Montalbán
 XIII marqués de Villalba
 XV marqués de Comares
 XVII marqués de Tarifa
 XVII marqués de Denia
 XV marqués de Las Navas
 XII marqués de Malagón
 XVIII marqués de Pallars
 XVII marqués de Villarreal 
 XI marqués de Solera
 XV conde de Santa Gadea, GE
 XX conde de Osona
 XVII conde de Alcoutim
 L conde de Ampurias
 XXII conde de Buendía
 XVIII conde de Cocentaina
 XIV Conde de El Castellar
 XVII conde del Risco
 XVII conde de Los Molares
 XVII conde de Medellín
 XXIV conde de Prades
 XV conde de Valenza y Valladares
 XII conde de Villalonso
 XLIV vizconde de Bas
 XLII vizconde de Cabrera
 XL vizconde de Vilamur

Además, ostentó los cargos hereditarios de adelantado mayor de Andalucía, caudillo mayor del obispado Reino de Jaén, mariscal de Castilla, alguacil mayor de Ciudad de Toro y de Castilla y alférez mayor de Ávila.

Antepasados

Bibliografía 
 

Duques de Medinaceli
Duques de Feria
Adelantados mayores de Andalucía hereditarios
Nacidos en Madrid